Il suo obiettivo è sempre stato quello "di documentare la vita ordinaria, quotidiana, di persone 'reali' le cui storie sono raccontate molto raramente". Alla fine degli anni ottanta, Fehintola pianificò di pubblicare un libro che mostrava gli aspetti più disperati della cittadina di Bradford, nell'Inghilterra settentrionale.

Ha ritratto la vita di prostitute e criminali, molti di loro dipendenti da eroina. Determinato a immergersi nelle vite dei suoi soggetti, ha sentito il bisogno di inserirsi nella loro cultura, iniziando a fare uso di eroina. Dopo aver sperimentato questa droga, ne è diventato dipendente.
La sua battaglia contro la dipendenza da eroina è stata documentata nel 1998 in Don't Get High on Your Own Supply, diretto dal suo amico Leo Regan. Nel 2000, ha pubblicato Charlie Says... Don't Get High on Your Own Supply: An Urban Memoir. L'anno successivo, Regan ha diretto un altro documentario televisivo su Fehintola, Cold Turkey, mentre cercava di disintossicarsi da solo nel suo appartamento, senza fare uso di farmaci.

Biografia 
La famiglia si è trasferita in Inghilterra nel 1960, quando Lanre aveva due anni. Il padre era un contabile e la madre gestiva una casa di riposo a Bradford.

È stato inviato in collegio all'età di undici anni e a dodici in riformatorio a Durham, dove è rimasto fino all'età di quindici anni.

Si è laureato in letteratura inglese all'Università di Leeds e dal 1986 al 1987 ha frequentato il corso di fotogiornalismo presso il London College of Printing

Dal 1989 al 1991 è stato fotografo per The Independent e successivamente ha iniziato la propria attività da freelance.

Note

Collegamenti esterni
 Sito personale di Lanre Fehintola